Раменский — фамилия, имеет женскую форму Раменская; также топоним.

Фамилия 
 Раменский, Алексей Пахомович (1845—1928) — педагогический деятель, действительный статский советник, инспектор народных училищ Оренбургской губернии, директор народных училищ Пермской губернии
 Раменский, Антонин Аркадьевич (1913—1985) — внучатый племянник предыдущего, создатель масштабной исторической фальсификации («Учительская династия Раменских»)
 Раменский, Вадим (род 1930)- российский режиссер
 Раменский, Владимир Александрович (1927—2017) — советский и российский художник.
 Раменский, Владимир Николаевич (1935—1981) — ленинградский самодеятельный поэт, автор стихов и текстов песен.
 Раменский, Геннадий Михайлович (род. 1943) — заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России по биатлону, заслуженный тренер России по лыжным гонкам.
 Раменский, Леонтий Григорьевич (1884—1953) — русский и советский ботаник, геоботаник, эколог растений и географ.
 Епископ Филарет (в миру Феодосий Евграфович Раменский) (1880—1937) — епископ Бобруйский, викарий Минской епархии.

 Раменская, Марианна Леонтьевна (1915—1991) — советский учёный-ботаник, доктор биологических наук.
 Раменская, Тамара Ивановна (1943—2018) — советский и российский тренер по биатлону, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры России.

Составная фамилия 
 Бор-Раменский, Дмитрий Петрович (настоящая фамилия Воробьёв; 1889—1965) — русский советский писатель, прозаик и педагог.

Топоним 
 Раменский — село в Мосальском районе Калужской области.
 Раменский — посёлок в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Раменский — посёлок в Дмитровском районе Московской области.

См. также 
 Раменский район
 Раменское